Do soutěže mužské čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2014 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla první dvojice světa amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, kteří na Roland Garros vyhráli celkem dvakrát. Ve čtvrtfinále však nestačili na finalisty turnaje Marcela Granollerse s Marcem Lópezem.

Každý z vítězů do žebříčku ATP získal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 400 000 eur.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrál po třiceti letech francouzský pár, jenž tvořili jedenáctí nasazení Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin. Ve finále zdolali španělské turnajové dvanáctky Marcela Granollerse s Marcem Lópezem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Pro oba se jednalo o premiérové grandslamové finále i titul.

V předchozích ročnících se 32letý Benneteau probojoval nejdále do čtvrtfinále a Roger-Vasselin pouze do druhého kola. Francouzi tak navázali na krajany Henriho Leconta a Yannicka Noaha, kteří Roland Garros vyhráli v roce 1984.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (2. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (3. kolo)
  'Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014